Alex Carozzo (1932), navigatore, velista, scrittore e marinaio italiano
 Giovanni Carozzo (1948-2000), editore italiano
 Stefano Carozzo (1979), schermidore italiano

Pagine correlate
 Carozzi